Saturacja (chemia)
 Saturacja (teoria koloru)
 Saturacja (medycyna)
 Saturacja medialna
Zobacz też:
 Temperatura punktu rosy